Suva Gora peut faire référence à : 
 Suva Gora, une montagne en Bosnie-Herzégovine ;
 Suva Gora, une montagne en Macédoine du Nord.